Койка:
 Койка — лежанка на корабле, предназначенная для отдыха матросов; металлические разборные кровати с панцирными или пружинными сетками.

Гидроним 
 Койка — река в Сонковском районе Тверской области, приток Корожечны.
 Койка — река в Ивановской области, приток Нерли.
 Койка — река в Рыбинском и Большесельском районах Ярославской области, приток Юхоти.